Довский сельский Совет — сельский Совет на территории Рогачёвского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Довский сельсовет включает 16 населённых пунктов:
 Довск — агрогородок.
 Клетище — деревня.
 Ковалёвка — деревня.
 Малиновка — деревня.
 Партизаны — деревня.
 Ракутино — деревня.
 Рощино — деревня.
 Свержень — деревня.
 Серебрянка — деревня.
 Слобода — деревня.
 Старый Довск — деревня.
 Сычман — деревня.
 Федоровка — деревня.
 Хмеленец — деревня.
 Юдичи — деревня.
 Ямное — деревня.

См. также 
 Рогачёвский район

Примечания

Ссылки 
 Рогачёвский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Рогачёвского района